Wczesna cyrylica – pierwotna wersja cyrylicy, nazywana też bukwicą (od słowa bukwa - litera), która została utworzona dla języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Zastąpiła wcześniej używaną głagolicę.

Litery

Uwagi

Zobacz też 
 cyrylica
 język cerkiewnosłowiański
 język staro-cerkiewno-słowiański

Linki zewnętrzne 
 Ivan G. Iliev. Short History of the Cyrillic Alphabet. Plovdiv. 2012/Иван Г. Илиев. Кратка история на кирилската азбука. Пловдив. 2012. Short History of the Cyrillic Alphabet

Cyrylica